Heil se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kenneth D. Heil
 Hans Albrecht Heil